De Grand Prix-wegrace van Indianapolis 2015 was de tiende race van het wereldkampioenschap wegrace-seizoen 2015. De race werd verreden op 9 augustus 2015 op de Indianapolis Motor Speedway in Speedway, Indiana, Verenigde Staten.

Uitslag

MotoGP

Moto2

Moto3

Tussenstand na wedstrijd

MotoGP

Moto2

Moto3

2015
Indianapolis